Un collisionneur (en anglais collider) est un type d'accélérateur de particules. 

Ce terme est également employé en épidémiologie et statistique pour désigner un type de variable (voir Collisionneur).

Collider peut également se référer à:

Musique 
 Collider, un groupe électroclash punk rock formé à New York en 1997
 Collider, album musical de Sam Roberts sorti en 2003
 Collider, album musical de Fun Patrol sorti en 2011
 Collider, album musical de Cartel sorti en 2013

Cinéma 
 Collider, film de Jason Butler sorti en 2013
 Collider, film américain de Justin Lewis sorti en 2018

 Collider, court métrage américain de Paul Jenkins sorti en 2016
 Collider, court métrage canadien de Jamie Alain sorti en 2016

Télévision 
 Collider, téléfilm allemand d'Hansjörg Thurn diffusé en 2013

Autres 
 Collider, site web

Voir aussi